Orange é o nome de vários condados dos Estados Unidos:

 Condado de Orange (Califórnia) (o mais populoso dos condados nomeados Orange, local onde se situa a série The O.C. e o filme Orange County)
 Condado de Orange (Carolina do Norte)
 Condado de Orange (Flórida)
 Condado de Orange (Indiana)
 Condado de Orange (Nova Iorque)
 Condado de Orange (Texas)
 Condado de Orange (Vermont)
 Condado de Orange (Virgínia)
 Orange County (filme) - filme de 2002 estrelado por Colin Hanks e Jack Black.

Desambiguações de topônimos